

Geografia 
 Bovina – torrente nella provincia di Cuneo.
 Bovina – città della Contea di Delaware, New York;
 Bovina – città della Contea di Parmer, Texas;
 Bovina – città della Contea di Outagamie, Wisconsin.

Zoologia 
 Razza bovina – specie di mammifero appartenente alla famiglia dei Bovidi.

Pagine correlate 
Bovino